Saint-Remimont, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Saint-Remimont, commune française des Vosges

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France